La saison 2016-2018 de léquipe de France de football fait suite à l'Euro 2016.  Durant cette période la sélection française dispute, outre des matchs amicaux, des éliminatoires en vue de la qualification pour le Mondial 2018 ayant lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. Elle se qualifie pour ce tournoi en terminant première de son groupe des éliminatoires. Placée dans le groupe C de la Coupe du monde, elle finit première de son groupe (2 victoires puis 1 nul). Elle atteint ensuite la finale qu'elle remporte contre l'équipe de Croatie 4 buts à 2. Les Bleus remportent ainsi pour la seconde fois la compétition 20 ans après celle de 1998, la génération emmenée alors par Zinédine Zidane et son capitaine Didier Deschamps qui devient le troisième footballeur à l'avoir gagné comme joueur puis comme sélectionneur.

L'équipe

Effectif à la Coupe du monde 2018

Joueurs utilisés 

 
 Nombre de joueurs utilisés : 39

Buteurs 

11 buts
 Olivier Giroud (,  x2,  x3, , , , , )
 Antoine Griezmann (, , , , , , , , , , )

8 buts
 Kylian Mbappé (,  x2, , ,  x2, )

4 buts
 Paul Pogba (, , , )

3 buts
 Thomas Lemar ( x2, )
 Samuel Umtiti (, , )

2 buts
 Kevin Gameiro ( x2)
 Dimitri Payet (, )
 Alexandre Lacazette ( x2)
 Ousmane Dembélé (, )

1 but
 Layvin Kurzawa ()
 Anthony Martial ()
 Moussa Sissoko () 
 Djibril Sidibé () 
 Blaise Matuidi ()
 Nabil Fekir ()
 Benjamin Pavard ()
 Raphaël Varane ()
Contre son camp 
  Aziz Behich
  Mario Mandžukić

Passeurs 
6 passes
 Antoine Griezmann
  : à Kevin Gameiro
  : à Thomas Lemar
  : à Blaise Matuidi
  : à Olivier Giroud
  : à Raphaël Varane
  : à Samuel Umtiti
5 passes
 Kylian Mbappé
  : à Ousmane Dembélé
  : à Olivier Giroud
  : à Thomas Lemar
  : à Samuel Umtiti
  : à Ousmane Dembélé
3 passes
 Dimitri Payet
  : à Paul Pogba
  : à Paul Pogba
  : à Olivier Giroud
 Olivier Giroud
  : à Samuel Umtiti
  : à Antoine Griezmann
  : à Kylian Mbappé
2 passes
 Djibril Sidibé
  : à Olivier Giroud
  : à Kylian Mbappé
 Lucas Digne
  : à Olivier Giroud
  : à Olivier Giroud
 Corentin Tolisso
  : à Antoine Griezmann
  : à Antoine Griezmann
 Lucas Hernandez
  : à Benjamin Pavard
  : à Kylian Mbappé
1 passe
 Benjamin Mendy
  : à Olivier Giroud
 Bacary Sagna
  : à Kevin Gameiro
 Ousmane Dembélé
  : à Olivier Giroud
 Alexandre Lacazette
  : à Moussa Sissoko
 Blaise Matuidi
  : à Antoine Griezmann
 Benjamin Pavard
  : à Kylian Mbappé

Matchs de la campagne 2016-2018 
Le tableau suivant liste les rencontres de l'équipe de France depuis la fin de l'Euro 2016.

Parcours en compétition

Éliminatoires

Phase finale

1er tour

Huitième de finale : France - Argentine

Quart de finale : Uruguay - France

Demi-finale : France - Belgique

Finale : France - Croatie

Bilan 

|-bgcolor=lightgreen
 
|}

Classement FIFA

Audiences

Références

Articles connexes 
Équipe de France de football en 2016
Équipe de France de football en 2017
Équipe de France de football en 2018
Éliminatoires de la Coupe du monde de football 2018, zone Europe, groupe A
Coupe du monde de football de 2018
Équipe de France de football à la Coupe du monde 2018

2016-2018
Football en France en 2016
Football en France en 2017
Football en France en 2018